Арсе́ньев, Дми́трий Васи́льевич:
 Арсеньев, Дмитрий Васильевич (1728—1806) — генерал-майор, предводитель дворянства в Тульской губернии.
 Арсеньев, Дмитрий Васильевич (1777—1807) — полковник Преображенского полка.